Ehrenpreis är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Andreas Ehrenpreis (1589–1662), tysk döpare
 Irvin Ehrenpreis (1920–1985), amerikansk litteraturvetare
 Leon Ehrenpreis (1930–2010), amerikansk matematiker
 Marcus Ehrenpreis (1869–1951), svensk rabbin
 Theodor Ehrenpreis (1909–1999), svensk läkare